Plaça de la Reina és una plaça de la Ciutat Vella de València, situada entre el carrer de la Pau, el carrer de Sant Vicent i la Seu, que hi té la seua entrada principal. Hi fita també el carrer de la Corretgeria.

Nom 
La Plaça de la Reina està dedicada a la reina Maria de la Mercè d'Orleans, breu esposa del rei Alfons XII. Durant la Segona República (1931-1939), aquesta plaça rebé el nom de Francesc de Vinatea.

Característiques 
La plaça està formada per un passeig central per a vianants, amb uns bancs i zones de gespa, envoltat per una carretera que fa de cercle. Al cap hi ha la catedral amb una estàtua de bronze d'aquesta.

A la plaça hi ha una sèrie de comerços, en general d'aliments, entre els quals destaca la Xocolateria Valor. Molt a prop de la plaça es troba l'església de Santa Caterina. Hi ha un aparcament públic soterrani.

A més, la plaça constitueix la referència per numerar els edificis de la ciutat de València, i no la Plaça de l'Ajuntament. En ella es troba, a més, el quilòmetre zero de les carreteres radials de València, competència de la Generalitat Valenciana.

Història 
Amb la idea de disposar d'una plaça Major en la ciutat, la plaça es va crear l'any 1878 a conseqüència de l'enderrocament del grup de cases que tenia forma triangular, i que formaven l'antic carrer Saragossa. El 23 de gener de 1878, dia de les noces dels reis, l'Ajuntament de València, entre altres actes, va començar l'enderrocament d'aquestes illes de cases. Ho va fer l'alcalde accidental, el Marqués del Tremolar, empunyant una piqueta de plata i col·locant diverses plaques commemoratives recordant l'acte i les noces del rei Alfons XII.

L'any 1930 es va instal·lar a la plaça el primer semàfor de la ciutat de València, que era accionat a mà pel primer guàrdia urbà que tingué la ciutat.

Al llarg del  han existit diversos projectes de reforma de la plaça, però malgrat això la seua transformació urbanística no respon a una planificació ordenada. Actualment, la plaça de la Reina és un dels espais públics de la ciutat que més controvèrsia genera pel que fa a la seua ordenació urbanística.

Comunicacions 
La Plaça de la Reina es troba ben comunicada amb la resta de la ciutat per la gran quantitat d'autobusos de línia EMT València que tenen la seua parada al centre de la plaça. A més, enllaça amb el carrer Sant Vicent i amb la plaça de l'Ajuntament, que són enclavaments molt importants de comunicació de la ciutat.

Galeria d'imatges

Referències 

Reina
La Seu (València)